Petre Grigorie – politico rumeno
 Ștefan Grigorie – calciatore rumeno